Мангистау — півострів на сході Каспійського моря в Казахстані
 Мангистау — плато на заході Казахстану, на півострові Мангистау
 Мангистау — село, Мунайлинський район, Мангистауська область, Казахстан

Див. також 
 Мангистауська затока
 Мангистауська область
 Мангистауський район